Romefort peut désigner :
 Romefort, nom de lieu : principalement dans l'ouest de la France, par exemple : dans la commune d'Avensan (33) ; domaine de Romefort non loin de Limoges.L'origine du nom de ces lieux, que l'on rencontre le long des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, serait « la place forte des pèlerins » (de « romaeus » et « fort »).
 Château de Romefort à Ciron (Indre) ;
 Château de Romefort à Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime).

 Romefort, un nom de famille : principalement en Gironde, Loire-Atlantique, Nord et Charente-Maritime.Ce nom de famille a également existé à Tonneins, à la Martinique et à l'Ile Maurice.
 Claude de Romefort (1918-2010), imprimeur, éditeur, peintre et dessinateur français.
 Armelle Guinebertière, née Romefort (1944), femme politique française.

Homonymie de patronyme